Gilio – cognome italiano
 Gilio – prenome italiano